«Аль-Ватани» — саудовский футбольный клуб из города Табук, выступающий в Первом дивизионе Саудовской Аравии по футболу. Основан в 1959 году.

История 
В начале 2000-х годов «Аль-Ватани» выступал в Третьем дивизионе, четвёртом уровне в системе футбольных лиг Саудовской Аравии. В 2003 году он вышел во Второй дивизион. По итогам первого сезона там команда разделила места с первое по третье с клубами «Аль-Фейха» и «Наджран», набрав одинаковое с ними количество очков. Путёвок в Первый дивизион было две, и потому был сыгран дополнительный турнир между тремя этими клубами. «Аль-Ватани» сыграл вничью с «Наджраном» и уступил в решающем поединке «Аль-Фейхе». Спустя год «Аль-Ватани» всё же добился повышения в классе, уверенно победив во Втором дивизионе.

По итогам второго сезона пребывания в Первом дивизионе «Аль-Ватани» выиграл и эту лигу, потерпев всего одно поражение в 26 играх и добившись продвижения в Про-лигу. 23 августа 2007 года, в первом матче на высшем уровне, «Аль-Ватани» был разгромлен в гостях со счётом 0:5 «Аль-Хилялем». Первую победу в рамках Про-лиги команда из Табука одержала спустя месяц, обыграв дома «Аль-Ахли». Клуб занял девятое место в чемпионате, но уже в следующем сезоне играл роль главного аутсайдера и покинул Про-лигу по его окончанию.

История выступлений

Примечания 

Футбольные клубы Саудовской Аравии